Sandown kan syfta på:

 Sandown, Isle of Wight – semesterort på Isle of Wight, England
 Sandown, Kent, England
 Sandown Castle – ett slott i Kent, England
 Sandown, New Hampshire – stad i USA
 Sandown Raceway, motorracerbana i Melbourne, Australien
 Sandown 500, den mest kända tävlingen på ovanstående bana